Godot (engine) 
 Godot (band) - Britse popgroep
 Wachten op Godot - toneelstuk van de Ierse schrijver Samuel Beckett
 Syndroom van Godot - verschijnsel in de psychiatrie